Sezon 2010/2011 Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej rozpoczął się 4 grudnia 2010 w amerykańskim Steamboat Springs, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowane zostały na 12 marca 2011 w norweskim Høydalsmo. W kalendarzu znalazło się dwadzieścia konkursów, w tym dziewiętnaście metodą Gundersena i jeden sprint druyżnowy.

Tytułu najlepszego zawodnika bronił Austriak Tomaz Druml. W tym sezonie najlepszy okazał się Niemiec Fabian Rießle.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Starty Polaków

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz i wyniki 
 Klasyfikacja generalna

Przypisy 

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
2010 w sportach zimowych
2011 w sportach zimowych